Il singolare  del Challenger Ciudad de Guayaquil 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Nicolás Lapentti era il detentore del titolo, ma si è ritirato dal tennis professionistico prima di questo torneo.

Paul Capdeville ha battuto in finale Diego Junqueira 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie

  Carlos Berlocq (semifinali)
  Brian Dabul (primo turno)
  João Souza (secondo turno)
  Horacio Zeballos (primo turno)

 Grega Žemlja (secondo turno)
 Marcos Daniel (quarti di finale, ritiro)
 Máximo González (semifinali)
 Éric Prodon (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2010